Ocnița (Dâmbovița), een gemeente in het Roemeense district Dâmbovița
 Ocnița (Moldavië), een plaats in Moldavië
 Ocnița (arrondissement), een arrondissement in Moldavië
 Ocnița (Bistrița-Năsăud), een gemeente in het Roemeense district Bistrița-Năsăud